A Marinha dos Estados Unidos teve sete navios chamados USS California:

 : uma chalupa de guerra que serviu de 1870 a 1875; originalmente chamado Minnetonka.
 : um cruzador blindado da Classe Pennsylvania que serviu de 1907 a 1918; renomeado para 	San Diego em 1914.
 : uma lancha que serviu de 1917 a 1919; renomeado para Haouli em 1918.
 : uma lancha que serviu de 1917 a 1918; renomeado para SP-647 em 1918.
 : um couraçado da Classe Tennessee que serviu de 1921 a 1947.
 : um cruzador de mísseis guiados da Classe California que serviu de 1974 a 1999.
 : um submarino de ataque da Classe Virginia em serviço desde 2011.